

Geografia 
 Fontaine Carpeau – monumento parigino
 Rue Carpeaux – strada parigina
 Square Carpeaux – square parigino

Persone 
 Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) – scultore e pittore francese
 Otto Maria Carpeaux (1900-1978) – giornalista, scrittore e critico letterario austriaco naturalizzato brasiliano

Altro 
 Prix du Cercle Carpeaux – premio francese riguardante i ballerini dell'Opéra national de Paris